Herrenwörth steht für:
 Herrenwörth (Neuburg an der Donau), einen Stadtteil von Neuburg an der Donau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern
 Herrenwörth, der frühere Name der Herreninsel in der Gemeinde Chiemsee im Landkreis Rosenheim in Bayern
 Schloss Herrenwörth bzw. Neues Schloss Herrenchiemsee, Schloss auf der Insel Herrenchiemsee im Chiemsee
 Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth in Neuburg an der Donau im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen in Bayern